Jadovnik est un toponyme qui peut désigner :
le mont Jadovnik, une montagne du sud-ouest de la Bosnie-Herzégovine ;
le mont Jadovnik, un sommet de la chaîne du Zlatar, à l'ouest de la Serbie.